Aragóniai Ferdinánd (1380–1416), a Trastámara-ház aragóniai ágának alapító tagja, I. Ferdinánd néven Aragónia királya
Aragóniai Ferdinánd (?–1423 előtt), az Aragóniai (Trastámara)-ház tagja, V. Alfonz aragóniai király természetes fia Aragóniai Margit híjari bárónőtől, az előbbi unokája
Aragóniai Ferdinánd (1423–1494), az Aragóniai (Trastámara)-ház tagja, I. Ferdinánd néven nápolyi király, V. Alfonz aragóniai király természetes fia Giraldona Carlino nápolyi úrnőtől, az előbbi öccse
Aragóniai Ferdinánd (1452–1516), az Aragóniai (Trastámara)-ház tagja, II. Ferdinánd néven Aragónia királya, az előbbi elsőfokú unokatestvére és sógora
Aragóniai Ferdinánd (1467/69–1496), az Aragóniai (Trastámara)-ház tagja, II. Ferdinánd néven nápolyi király
Aragóniai Ferdinánd (1488–1550), az Aragóniai (Trastámara)-ház tagja, Calabria hercege, Valencia alkirálya, IV. Frigyes nápolyi király fia, az előbbi elsőfokú unokatestvére